НБА в сезоне 2000/2001 — стал 55-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации. «Лос-Анджелес Лейкерс», ведомые Шакилом О’Нилом и Коби Брайантом, очень уверенно победили в плей-офф, выиграв 15 из 16 матчей (единственное поражение в овертайме первого матча финала им нанесла «Филадельфия» благодаря 48 очкам Аллена Айверсона).

Плей-офф

Финал 
 Лейкерс — Филадельфия 4:1 (101-107 ОТ, 98-89, 96-91, 100-86, 108-96, первые два матча на площадке «Лейкерс», остальные — в Филадельфии)

1/2 финала 
 Лейкерс — Сан-Антонио 4:0
 Милуоки — Филадельфия 3:4

1/4 финала 
 Даллас — Сан-Антонио 1:4
 Милуоки — Шарлотт 4:3
 Лейкерс — Сакраменто 4:0
 Торонто — Филадельфия 3:4

1/8 финала 
 Индиана — Филадельфия 1:3
 Даллас — Юта 3:2
 Миннесота — Сан-Антонио 1:3
 Майами — Шарлотт 0:3
 Нью-Йорк — Торонто 2:3
 Сакраменто — Финикс 3:1
 Лейкерс — Портленд 3:0
 Милуоки — Орландо 3:1

Регулярный чемпионат 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Ссылки 
 2000-01 NBA Season Summary

НБА по сезонам
НБА в сезоне 2000/2001